

Відеокліп 
На «Как на войне» в березні 1994 року був знятий перший «справжній» кліп гурту, в якому, однак, не було жодного крупного плану соліста — Гліба, в якого перед самими зйомками трапився флюс. Для кліпу був побудований незвичайний павільйон: кімната для зйомок мала форму трапеції, звернену до глядачів малої стороною, що призводило до несподіваних просторових ефектів.

Учасники запису 
 Гліб Самойлов — вокал, гітара
 Вадим Самойлов — бек-вокал, гітара
 Олександр Козлов — клавішні

Агата Кристи